Кармилла:

 «Кармилла» — готическая новелла Джозефа Шеридан Ле Фаню.
 «Кармилла» — первая серия американского сериала 1989 года «Классика ужасов».
 «Кармилла» — телефильм 1980 года режиссёра Януша Кондратюка.
 «Кармилла» — фильм 1999 года режиссёров Дениса Темплтона и Тома Лепина.